Michaël II Psellos, keizer van Byzantium (820-829)
 Michaël II van Alexandrië (koptisch), koptisch patriarch van Alexandrië (849-851)
 Michaël II van Alexandrië (Grieks), Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (870-903)
 Michaël II van Antiochië, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië (1292-1312)
 Michaël II van Tver, vorst van Tver (1368-1399)
 Michaël II van Rusland, (1878-1918), de laatste tsaar van Rusland